PD, Pd eller pd kan betyda: 

 Pd – ett grundämne, se Palladium
 PD – en typ av dialys, se Peritonealdialys
 PD –  ett juridiskt begrepp inom immaterialrätten i USA, se Public domain
 Pd – ett grafiskt programmeringsspråk, se Pure Data